Blankenship est un patronyme porté notamment par :

 Loyd Blankenship (né en 1965), hacker américain ;
 William Douglas Blankenship (1934-2012), écrivain américain de roman policier.